Szeroki Żleb – żleb w Tatrach Bielskich
 Szeroki Żleb – żleb w Grani Baszt w Tatrach Wysokich
 Szeroki Żleb – żleb na stokach Miedzianego w Tatrach Wysokich
 Szeroki Żleb – żleb w Dolinie Hlina w Tatrach Zachodnich
 Szeroki Żleb – żleb w Dolinie Suchej Orawickiej w Tatrach Zachodnich
 Szeroki Żleb – żleb na południowych stokach Koziego Wierchu w Tatrach Wysokich
 Szeroki Żleb – żleb w masywie Krokwi w Tatrach Zachodnich
 Szeroki Żleb – żleb w masywie Trzydniowiańskiego Wierchu w Tatrach Zachodnich
 Szeroki Żleb – żleb w Dolinie Miętusiej
 Szeroki Żleb – żleb w Suchej Dolinie Kondrackiej
 Szeroki Żleb Wołoszyński – żleb w masywie Wołoszyna w Tatrach Wysokich